Ligocki ist der Familienname folgender Personen:

 Mateusz Ligocki (* 1982), polnischer Snowboarder
 Michał Ligocki (* 1985), polnischer Snowboarder